Pass You By:

 Pass You By — сингл Boyz II Men.
 Pass You By — песня Boyz II Men из альбома Nathan Michael Shawn Wanya.
 Pass You By — альбом пост-хардкор-группы Apology, записанный в 1988 году.